Beck som auktorsförkortning betyder

 Günther von Mannagetta und Lërchenau Beck

Robotskapade auktorsförkortningar